Kolkärnsvampar (Xylariaceae) är en familj av svampar. Kolkärnsvampar ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar